Кинсе де Септијембре има више значења:

 Кинсе де Септијембре (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кинсе де Септијембре (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Кинсе де Септијембре (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Кинсе де Септијембре (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Кинсе де Септијембре (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кинсе де Септијембре, Санта Роса (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику